Kampong (nederzettingstype), Indische benaming voor een erf, wijk of klein dorp
 SV Kampong, een omnisportvereniging uit Utrecht
 HC Kampong, de hockeyafdeling van SV Kampong
 The Kampong, een botanische tuin in de wijk Coconut Grove in Miami